NGC 7048 (другое обозначение — PK 88-1.1) — планетарная туманность в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7048
Лебедь (созвездие)
Планетарные туманности